Мурат Жекпекович Жексенбеков (1951—1996) — Заслуженный мастер спорта СССР (хоккей на траве), 18-кратный чемпион СССР.
Происходит из рода уак.

Карьера 
М. Ж. Жексенбеков всю игровую карьеру провёл в Динамо (Алма-Ата), бессменный капитан команды.

18 раз (1972, 1973, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991) становился чемпионом СССР и 2 раза (1971, 1974) был вторым.

Пять раз (1982, 1983, 1984, 1986, 1987) становился обладателем Кубка СССР. Дважды (1982, 1983) был обладателем Кубка европейских чемпионов.

В список лучших хоккеистов СССР входил 10 раз (1977-1986).

В составе сборной СССР провел 2 игры.

Также играл в хоккей с мячом. Чемпион СССР 1977 года.

Примечания

Ссылки 
 Легенды советского травяного хоккея
 

Хоккеисты на траве СССР
Хоккеисты с мячом СССР
Чемпионы СССР по хоккею на траве
Чемпионы СССР по хоккею с мячом
Заслуженные мастера спорта СССР
Игроки КХМ «Динамо» Алма-Ата
Игроки КХТ «Динамо» Алма-Ата